Abdoul Camara ist der Name folgender Personen:

* Abdoul Kader Camara (* 1982), guineischer Fußballspieler, siehe Kader Camara 
 Abdoul Razzagui Camara (* 1990), guineischer Fußballspieler